Bappert ist der Familienname folgender Personen:

 Jakob Bappert (1884–1954), deutscher Philosoph, Naturwissenschaftler und Psychologe
 Walter Bappert (1894–1985), deutscher Verlagsrechtler und Rechtshistoriker